Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Wallis seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Abkürzungen

Fraktionen 
 FL: Freisinnige Linke
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte

Parteien 
 FDP: FDP.Die Liberalen
 KVP: Konservative Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei
 CSP: Christlichsoziale Volkspartei
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 SVP: Schweizerische Volkspartei
 GP: Grüne Partei

Nationalräte

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Wallis seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Wallis

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreis Oberwallis (1848–1919)
 Nationalratswahlkreis Mittelwallis (1848–1902)
 Nationalratswahlkreis(e) Unterwallis (1848–1919)

Anmerkungen 

Wallis